Хилово — деревня в Горайской волости Островского района Псковской области. 

Расположена юго-восточнее от впадения реки Верша в Синюю, в 32 км к югу от города Остров и в 5 км к югу от волостного центра, деревни Крюки.

Постоянное население по состоянию на 2000 год в деревне отсутствовало.

До 3 июня 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Синерецкой волости с центром в д.Гривы.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)